André Bohl (1936-), homme politique français.
Cecilia Böhl de Faber y Larrea (1796-1877), femme de lettres espagnole.
Friedrich Bohl (1945-), homme politique allemand.
Jean-Luc Bohl (1959-), homme politique français.
Piers Bohl (1865-1921), mathématicien live.
Xavier Bohl (1954-), architecte français.
Patronyme germanique